Jabouilleia és un gènere d'ocells que ha patit recents reubicacions taxonòmiques. Fins fa poc classificat a la família dels timàlids (Timaliidae), actualment el COI el considera un gènere obsolet i les seues espècies són ubicades a Napothera, dins els pel·lornèids (Pellorneidae).

Llista d'espècies 
Segons la classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.8, 2011) el present gènere figurava format per dues espècies:
 Jabouilleia danjoui.
 Jabouilleia naungmungensis.

Pel·lorneids